Beauvais  har flere betydninger:

 Beauvais (by) – en fransk by, der er hovedby i departementet Oise
 Beauvais (virksomhed) – en tidligere dansk konservesfabrik grundlagt i 1850 og nu et varemærke
 Beauvaisgrunden – en tidligere industrigrund på Østerbro, hvor virksomheden Beauvais lå indtil 1970
 Beauvaistapet – en gobelintype og en gobelinfabrik i byen af samme navn

Som efternavn:

 I.D. Beauvais (1831-1896) – en dansk kok og fabrikant, grundlægger af virksomheden af samme navn (Jean Baptiste Desiré Beauvais)